Macedense – abitanti di Coronel Macedo
Macedense – abitanti di Dom Macedo Costa